Егри може да се отнася за:

 Средно Егри, село в община Битоля на Република Македония
 Долно Егри, село в община Битоля на Република Македония
 Горно Егри, село в община Битоля на Република Македония
 Егерски еялет, провинция на Османската империя